Изотопы бария — разновидности химического элемента бария, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы бария с массовыми числами от 114 до 153 (количество протонов 56, нейтронов от 58 до 97), и 10 ядерных изомеров.

Природный барий является смесью семи изотопов. Шесть из них являются стабильными:
 132Ba (изотопная распространённость 0,10 %)
 134Ba (изотопная распространённость 2,42 %)
 135Ba (изотопная распространённость 6,59 %)
 136Ba (изотопная распространённость 7,85 %)
 137Ba (изотопная распространённость 11,23 %)
 138Ba (изотопная распространённость 71,70 %)
Еще один изотоп нестабилен, но имеет огромный период полураспада, намного больше возраста Вселенной:
 130Ba (изотопная распространённость 0,11 %), период полураспада 1,6 лет.

Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 133Ba (период полураспада 10,5 лет). Период полураспада остальных не превышает нескольких суток.

Таблица изотопов бария

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Барий